Мугурух — село Чародинского района Дагестана. 

Образует сельское поселение село Мугурух как единственный населённый пункт в его составе.

География 
Находится в 9 км к северо-востоку от села Цуриб.

Население

Известные уроженцы 
 Баачилов, Магомед Гусейнович (род. в 1962) — Герой Российской Федерации.
 Махаева, Зайнаб Алиевна (род. в 1972) — народная артистка Дагестана.

Примечания 

Населённые пункты Чародинского района
Муниципальные образования Чародинского района
Сельские поселения Дагестана